Nuuk, hoofdstad van Groenland
 Godthåb (Aalborg), plaats in de Deense gemeente Aalborg
 Godthåb (parochie) (Aalborg)
 Godthaab (parochie) (Kopenhagen)